Stramia är ett släkte av skalbaggar. Stramia ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Stramia